El nombre Fernando Moraleda puede referirse a:

 El compositor español Fernando Moraleda Bellver (1911-1985).
 El político español Fernando Moraleda Quílez (n. en 1956).